

Prénom 
Frida est un prénom féminin.

Surnom 

 Frida Kahlo, peintre mexicaine.
 Anni-Frid Lyngstad, la chanteuse du groupe ABBA.

Cinéma 

 Frida, nature vivante, un film mexicain, réalisé en 1983, par Paul Leduc, et sorti en 1986 ;
 Frida, un  court-métrage allemand de 2021 ;
 Frida, un film biographique de 2002 sur la peintre mexicaine Frida Kahlo.